Boissey, Ain
 Boissey, Calvados
 Boissey-le-Châtel